KL, Kl (вторая буква — строчная «L») либо kl может означать:
 Лаборатория Касперского () — группа компаний, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама и хакерских атак.
 KL () — немецкое обозначение концентрационных лагерей во время Второй мировой войны.
 RU-KL — код Калмыкии по стандарту ISO 3166-2.
 KL — код IATA для голландской авиакомпании KLM (, «Королевские нидерландские авиалинии»).
 kl — код гренландского языка по стандарту ISO 639-1.
KLauncher — утилита для запуска Minecraft.

См. также 
 KI (вторая буква — заглавная «i»)